Ел Либано има више значења:

 Ел Либано (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Либано (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Либано (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Либано (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику